Festivali i Këngës 2022 — 61-й конкурс песни албанского музыкального конкурса Festivali i Këngës. Конкурс был организован Radio Televizioni Shqiptar (RTSH) во Дворце конгрессов в Тиране, Албания. Он состоял из трёх полуфиналов 19, 20 и 21 декабря соответственно и финала 22 декабря 2022 года. Ведущей всех четырёх шоу стала албанская телеведущая Арбана Османи. Эльза Лила с песней "Evita" стала победительницей конкурса. Впервые представитель Албании на конкурсе песни "Евровидение-2023" был выбран публикой, в качестве представителя выбрав Альбинe и семью Кельменди с песней "Duje".

Формат 
61-й выпуск Festivali i Këngës был организован Radio Televizioni Shqiptar (RTSH) и состоял из трёх полуфиналов 19, 20 и 21 декабря и финала 22 декабря 2022 года. Все четыре шоу провела албанская ведущая Арбана Османи и проходили во Дворце конгрессов в Тиране, Албания. Османи руководиа конкурсом вместе с Бойкеном Лако, Эдуартом Гришаем, Эральдо Рекшо и Шпетимом Сарачи.

Структура голосования 
Процесс отбора победителя 61-го конкурса Festivali i Këngës и представителя Албании на конкурсе песни "Евровидение-2023" претерпел значительные изменения. До этого победитель определялся голосованием жюри, которое столкнулось со спорами из-за обвинений в кумовстве и коррупции. В ответ организаторы RTSH ввели новую систему, сочетающую голосование общественности и жюри. В то время как тройка лучших и два приза по-прежнему будут выбираться жюри, победитель больше не получит приглашения для участия в конкурсе песни "Евровидение". Вместо этого представитель Албании на конкурсе будет выбран с помощью отдельного процесса телеголосования.

Участники 
RTSH инициировал период подачи заявок для артистов и композиторов, заинтересованных в участии в 61-м выпуске Festivali i Këngës с 3 июня по 30 октября 2022 года. После процесса подачи заявок предварительный список из 26 участников был опубликован 27 октября, за три дня до окончания срока подачи заявок.

Шоу

Полуфиналы 
Полуфиналы Festivali i Këngës состоялись 19 декабря и 20 декабря 2022 года и транслировались в прямом эфире в 21:00 (CET) в соответствующие даты. Албанская актриса Маргарита Джепа была специальным гостем первого полуфинала, исполнив монолог с целью повышения осведомл`нности о домашнем насилии в отношении женщин и поделившись собственным опытом. После завершения второго полуфинала жюри отобрало пять из десяти конкурсантов из числа новых артистов для выхода в финал, в то время как все 16 конкурсантов из числа крупных артистов автоматически прошли в финал.

Ночь ностальгии 
Ночь ностальгии Festivali i Këngës состоялась 21 декабря 2022 года в 21:00 (CET). Во время шоу известные албанские певцы аккомпанировали участникам в исполнении исторических песен из предыдущих выпусков Festivali i Këngës.

Финал 
Финал Festivali i Këngës состоялся 22 декабря 2022 года в 21:00 (CET). Албанско-бельгийская певица Гала Драго и украинская группа Kalush, победившие на конкурсе песни "Евровидение-2022", выступили в антракте финала. Жюри, состоящее из Альмы Бекташи, Элтона Деда, Генка Салиху, Джани Чико и Риты Петро, определило Эльзу Лилу с песней "Evita" победительницей конкурса. Представитель Албании на конкурсе песни "Евровидение-2023" был выбран путем телеголосования, причем Альбина и семья Кельменди с песней "Duje" были названы избранными представителями страны. Эрма Мици получила награду за лучшую новую артистку, в то время как Ровена Дило была удостоена премии за карьеру.

Обозначения:  победитель  2-е место  3-е место

Трансляции 
Четыре прямых эфира Festivali i Këngës транслировались в прямом эфире с 19 по 22 декабря 2022 года на RTSH в Албании и Radio Televizioni i Kosovës (RTK) в Косово. RTSH также обеспечил международную прямую трансляцию шоу через свой официальный веб-сайт без каких-либо сопроводительных комментариев.

См. также 
 Festivali i Këngës
 Конкурс песни Евровидение 2023
 Албания на конкурсе песни Евровидение 2023

Примечания